Алексей Леонтьевич Вальдю (5 апреля (какого стиля?) 1915 — ноябрь 1994) — ульчский писатель.

Биография 
Вальдю родился в селе Монгол (ныне Ульчский район Хабаровского края).

В 1927 году стал учиться в школе-интернате в селе Ухта. Позже поступил в Дальневосточный педагогический техникум народов Севера в Хабаровске.

Работал учителем начальной школы, секретарём исполкома районного Совета депутатов трудящихся. После окончания двухгодичных курсов партийных работников (1948) занимался партийной работой, был редактором районной газеты «Красный Север» в селе Богородском и местного радиовещания. Член Союза писателей СССР с 1972 года.

Первые рассказы, очерки, зарисовки Вальдю были опубликованы в местной печати в 1940-е годы. Отдельным изданием его первая книга «Жизнь и сказка» вышла в Хабаровском книжном издательстве в 1956 году.

В 1960-70-е годы на ульчском языке были опубликованы переработанные им ульчские и нанайские народные сказки. Так, в Ленинграде на ульчском языке выходят «Сказки народа нани» (1961), позже в Хабаровске «Сказки бабушки Лайчи» (1972).

Крупный сборник произведений Вальдю был издан в Москве издательством «Современник» в 1974 году. В него вошли повести «Сойнган — сын своего народа» и «Месяц первых цветов», а также другие произведения. В 1984 году вышла его повесть «Свет в окне». Очерк воспоминаний «Откуда наступает рассвет» стал последним произведением писателя.

Алексей Вальдю говорил: 
Алексей Леонтьевич Вальдю Заслуженный работник культуры РСФСР, награждён орденом Знак Почёта.

Э. Л. Богатырёва, его дочь, закончившая художественно-графический факультет Хабаровского пединститута, передала в архив Хабаровского края интереснейшие материалы о жизни и творчестве Алексея Леонтьевича, в том числе рукописи произведений, переписку с писательницей Ю. А. Шестаковой, документы личного характера.

Сочинения 
 Вальдю И., Боявсал И. По следам лисицы. — Хабаровск: Дальгиз, 1951. — 40 с.
 Вальдю А. Л. Жизнь и сказка. — Хабаровск: Кн. изд., 1956. — 62 с.
 Вальдю А. Л. Сказки бабушки Лайги. — Хабаровск: Кн. изд., 1972. — 96 с.
 Вальдю А. Л. Месяц первых цветов: Рассказы и повесть/ Сойнган — сын моего народа; Сказки деда Дай Гирамса; Месяц первых цветов. Пер. с ульчс. — М.: Современник, 1974. — 159 с. (Новинки Современника).

Литература 
 Писатели малых народов Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник. Зональное объединение библиотек Дальнего Востока. Хабаровская краевая научная библиотека. Сост. С. Зайцева. Библиогр. ред. А. Маслова. — Хабаровск: Кн. изд., 1966. — 120 с.
 Писатели Дальнего Востока: Библиографический справочник. Сост. Е. М. Аленкина. — Хабаровск: Кн. изд., 1973. — 304 с., стр. 64—66.
 Писатели Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник. Вып. 2. Сост.: Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск: Хабар. краевая универс. науч. б-ка, 1989. — 384 с., стр. 77—81.
 Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. Библиография, проза, поэзия. Под общ. ред. М. Ф. Асламова. К 70-летию Хабаровской краевой писательской организации. — Хабаровск: Кн. изд., 2004. — 326 с., стр. 50-52, 303.
 Избранная проза журнала Дальний Восток: Прозаические произведения писателей-дальневосточников за 75 лет: 1933—2008/ Автор проекта и отв. за вып. В. В. Сукачев [В. В. Шпрингер], ред.-сост. Л. И. Миланич. — Хабаровск: Изд. дом Дальний Восток, 2008. — 608 с., стр. 79—85 (О чем плакала гагара? Рассказ)

Примечания 

Ульчские писатели
Писатели России по алфавиту
Архивы Хабаровского края. Государственный архив Хабаровского края приняты на постоянное хранение документы Вальдю, Алексея Леонтьевича (1915—1994), ульчского писателя-прозаика, Заслуженного деятеля культуры РСФСР, члена Союза писателей СССР. 14.4.2014.